Fronholzgraben ist ein Gewässername:

 Fronholzgraben (Ennetacher Ablach), linker Zufluss der Ennetacher Ablach (zur Ablach, zur Donau) bei Ennetach, Stadt Mengen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Fronholzgraben Neudorf, rechter Zufluss des Waldbachs vom Wipperberg (zur Schmalen Wipper, zur Wipper, zur Saale) bei Neudorf, Stadt Harzgerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt